JNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'isola di Nasso (Grecia)